Antyfaszystowska Organizacja Bojowa
 Narodowa Organizacja Bojowa
 Organizacja Bojowa PPS
 Organizacja Bojowa PSR (Partii Socjalistów-Rewolucjonistów w Imperium Rosyjskim)
 Robotniczo-Chłopska Organizacja Bojowa
 Socjalistyczna Organizacja Bojowa
 Żydowska Organizacja Bojowa